Гуджарат (; ; ) е щат в западната част на Индия с площ от 196 024 km² и население 50 671 017 души (2001). Столица на щата е град Гандинагар, а най-големия град е Ахмедабад.

История

География 

По данни от 2009 г. само 7,46% от територията на щата е покрита с гори. Най-големите горски масиви са съсредоточени в окръг Данг. Въпреки това, в щата има четири национални парка, един от които, Националният парк Гир, е последното място на обитаване на азиатския лъв. Другите национални паркове са Вансда, Велавадар и Rann of Kutch – голямо сезонно солено блато в северозападната част на Гуджарат. Има също няколко резервата.

Административно деление 
Щатът се поделя на 26 окръга.

Области

Население 

Населението на щата през 2001 година е 50 671 017 души, а средната гъстота на населението 258 души/km². Официален език на щата е гуджарати. Около 89,1 % от населението изповядва индуизъм, а 9,1 % – ислям.

Икономика

Вижте също 
 Култура на Гуджарат

Галерия

Външни препратки 
 Официален сайт
 Официален сайт на правителството
 Карта на щата

Щати в Индия